Roquet peut désigner :

 Roquet, nom donné à un petit chien hargneux.

Patronyme 

 Léon Roquet (1849-1922), homme politique français ;
 Louis Roquet (1943-2023), haut fonctionnaire québécois ;
 Ophélie Roquet (née en 1980), joueuse de rink hockey.

Toponymes 

 Île du Roquet, île située sur la Saône appartenant à la commune de Quincieux.

Culture 
 Roquet belles oreilles, série télévisée d'animation américaine.
 Roquet belles oreilles, personnage d'animation.

Voir aussi